Cloaka Company es un grupo de hip hop zaragozano formado por Hazhe (DJ), Xhelazz (MC), Erik B (MC) y Fran Fuethefirst (MC).

Biografía 
El comienzo de los integrantes de Cloaka Company data de 1994, aunque hasta 1996 no crearon su primer grupo: Imperio, que posteriormente se llamó Olimpo, junto a otros mcs zaragozanos. Sacaron una maqueta en 2001 titulada Desde las sombras.

En 2003 editaron su primer y único disco como grupo, de título "Verso municcione". En él se incluían nuevas versiones de antiguos temas existentes en una maqueta anterior del grupo.

Actualmente, el grupo se encuentra parado debido a problemas con su compañía discográfica. Estos problemas hicieron que Hazhe anunciase su retirada del grupo para centrarse musicalmente en su grupo junto a Rapsusklei. Este parón ha sido aprovechado por sus integrantes para desarrollar sus carreras en solitario.

Ya por separado, Erik B edita en 2005 su primer disco en solitario: "Larga vida al rey". Por otra parte, Xhelazz edita un maxi y un disco con Rap Solo, la compañía discográfica de Violadores del Verso después de lanzar varias maquetas, mientras que Fran Fuethefirst conformó Gris Medina, publicando con dicho grupo un disco homónimo en el año 2011.

Discografía 
 "Desde las sombras" (Maqueta) (2001)
 "Verso Municcione" (LP) (Fünkdamental Records, 2003)

Discografía en solitario

Erik B 
 "El puto jefe, la leyenda" (Maxi) (2004)
 "Larga vida al rey" (LP) (2005)
 "Nunca es suficiente(LP) (2008)
"La mixtape" Too Gifted (Ep) (2017).                  CON LODE mixtape y LP 
"Como saben que los perros ven en blanco y negro" mixtape (2013)
"Túneles del vietcong" (LP) (2015)

Xhelazz 
 "Chelas" (Maqueta) (2001)
 "Resurrección" (Maqueta) (2003)
 "¿Te rapeas algo?" (Maqueta instrumental) (2004)
 "Xhelazz" (Maxi) (Rap Solo, 2005)
 "¿Te rapeas algo 2?"(Maqueta instrumental) (2006)
 "¿Te rapeas algo 3?"(Maqueta instrumental) (2007)
 "El soñador elegido" (LP) (Boa, 2007)
 "¿Te rapeas algo 4?"(Maqueta instrumental) (2009)

Fuethefirst 
 "Gris Medina" (EP) (2011)

Hazhe 
 "Con el micrófono en la mano" (LP) (2000)
 "Agua Pura" (Mixtape) (2003)
 "Creador series vol.2" (EP) (2005)
 "Petróleo" (Maqueta) (2006)

con Rapsusklei 
 "La Historia Mas Real De Vuestras Vidas " (LP) (Lam Records, 2002)
 "Elipsis " (LP) (Lam Records, 2003)
 "Hijos De Puta Para Todo" (LP) (Lam Records, 2004)
+ "Pandemia"  (LP)

con GranPurismo 
 "Hablando con Dios/Superestrella, " (Maxi) (2006)
 "'Aventuras en el Paraíso" (LP) (2008)

 con Presión 
 "666" (Maqueta) (2007)
 con Sicario 
 Nucleares (LP) (2010) (BOA)

 Colaboraciones 
 VV.AA. "Chill Hop" (2003)
 VV.AA. "Cuando la calle suena" (2004)
 VV.AA. "Zaragoza Realidad" (2004)
 Eykeyey Rey "Mousse de veneno" (2004)
 R de Rumba "R de Rumba" (2004)
 Xhelazz "Resurección Remixes''" (2005)

Véase también 
 Hip hop en español
 Hip hop
 Rapsusklei & Hazhe
 Xhelazz
 Erik B

Enlaces externos 
 Web Oficial

Grupos de rap de España
Grupos de música de los años 2000